staatsgreep van 1 september, de staatsgeep in 1969
 opstand in Libië, de opstand in 2011